Cazilhac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich

 Cazilhac (Aude)
 Cazilhac (Hérault)

Siehe auch:
 Cazillac